Syntarsus, sinônimo júnior do gênero de besouros Cerchanotus, da família Zopheridae.
"Syntarsus" rhodesiensis, nome inválido de um dinossauro téropode.
"Syntarsus" kayentakatae, dinossauro terópode semelhante ao "Syntarsus" rhodesiensis.

Desambiguações de gêneros biológicos